sprawa w postępowaniach regulowanych przez prawo:
 sprawa administracyjna
 sprawa cywilna
 sprawa karna
 sprawa jako przedmiot działalności organów wymiaru sprawiedliwości:
 jako ogół czynności procesowych → postępowanie
 jako pojedyncze posiedzenie sądu → rozprawa
 jako przedmiot czyjegoś zainteresowania → rozprawa lub proces
 jako doniosły w skutkach proces między określonymi stronami (sprawa AAA v. BBB) → precedens
 sprawa jako dział administracji rządowej:
 sprawy wewnętrzne (należy do zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji)
 sprawy zagraniczne (należy do zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych)
 sprawy operacyjne oraz sprawy obiektowe – jako rodzaj działalności Służby Bezpieczeństwa PRL
 określenie słoń a sprawa Polski
 sprawa jako kwestia publiczna (społeczna, polityczna, publicystyczna itp.):
 sprawa Barbary Ubryk
 sprawa Boronaliego
 sprawa Gorgonowej
 sprawa Pietrowa
 sprawa Plame
 Sprawa Robineau
 sprawa Rosenbergów
 sprawa tajnych więzień CIA w Europie
 sprawa taterników
 sprawa Ultimo
 Zobacz też cause célèbre, afera, skandal, katastrofa, teoria spiskowa, mistyfikacja
 Sprawa dla reportera – program TV Elżbiety Jaworowicz
 dzieła kultury ze sprawą w tytule:
 Nie ma sprawy – serial
 Sprawa d'Artheza – książka autorstwa Hansa Ericha Nossacka
 Sprawa Gorgonowej – film z udziałem Wieńczysława Glińskiego
 Sprawa Kramerów – film z udziałem Dustina Hoffmana, 1979 r.
 Sprawa na dziś – serial TV z udziałem Anety Zając
 Sprawa pilota Maresza – film z udziałem Wieńczysława Glińskiego, muzyka Jerzy Harald
 Sprawa załatwiona – film w reż. Andrzeja Sekuły
 Wczesne sprawy Poirota – opowiadania Agaty Christie